Lente peut correspondre à
 un adjectif, féminin de lent

Biologie 
 la lente, nom commun désignant l’œuf du pou.

Patronyme 

 Sébastien Lente (né en 1985), rameur français
 Fred Van Lente (né en 1972), auteur de comics américain

Toponyme 
 Forêt de Lente, massif forestier du Vercors, sur la commune de Bouvante

Hydronyme 
 La Lente, rivière de Toscane

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme